Le terme anglais de Caboose peut faire référence à : 

 un fourgon-frein en Amérique du Nord ; 
 un film québécois réalisé par Richard Roy, qui sortit en 1996.